Hollandiában a profi labdarúgást 1956 nyarán vezették be. Ekkor hozták létre a jelenleg is működő profi bajnokságot az Eredivisie-t, ami Hollandiában az első osztálynak lett a neve. Az Eredivisie első kiírása az 1956/57-es szezonban volt. Máig nagyon sok csapat játszott már ebben a bajnokságban de csak 3 csapat van akik elejétől kezdve jelen vannak az Eredivisie-ben. A holland klublabdarúgás 3 legnagyobb és legsikeresebb csapatai, az AFC Ajax, a PSV Eindhoven és a Feyenoord.

Közülük is a legsikeresebb csapat az amszterdami AFC Ajax. Mivel az elejétől kezdve jelen vannak, az Ajax minden csapattal játszott már bajnoki mérkőzést akik valaha is bejutottak az Eredivisie-be. Természetesen a legtöbb mérkőzést a PSV és a Feyenoord ellen játszotta eddig.

Ha az alapszakaszbeli mérkőzéseket nézzük akkor a PSV Eindhoven ellen játszotta legtöbb mérkőzését, összesen 128 mérkőzést.

Viszont ha a play-off mérkőzéseket is figyelembe vesszük akkor története során eddig legtöbbször a Feyenoord csapatával csaptak össze, összesen 132 alkalommal. Ezen két csapat mérkőzéseit "De Klassieker"-nek nevezik.

A következő táblázatban azon csapatok szerepelnek akikkel az Ajax valaha játszott az Eredivisie-ben.

Eddigi ellenfelek
utolsó beírt szezonː 2020/21 

A listán a csapatok az eddigi összesen lejátszott mérkőzések száma alapján vannak rangsorolva.

A 2019/20-as szezont koronavírus-járvány miatt tavasszal megszakították így nem tudta minden csapat ellen lejátszani mindkét mérkőzését az Ajax.

Előző csapatnevek 
Íme az Ajax eddigi bajnoki ellenfelei közül azon csapatok, akik régebben más csapatnevet használtak hivatalosan és ezen a néven is játszottak az Ajax ellen bajnoki mérkőzést az Eredivisie-ben.

A régi csapatnevek mellett található dátum azt jelzi, hogy melyik szezonban játszottak utoljára ilyen néven bajnoki mérkőzést az Ajax ellen.

A következő csapatok pedig már nem léteznek.

Források

AFC Ajax